Władysław Lipski (1824–1873) – malarz, syn Jakuba, uczeń Aleksandra Kokulara, autor dekoracji sakralnych i prac przedstawiających sceny rodzajowe
 Władysław Lipski ps. „Dzięcioł” (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, technik dentystyczny, odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 grudnia 1932) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, sierżant podchorąży Wojska Polskiego
 Władysław Lipski (ur. 1893) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, nadleśniczy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 października 1933)

Przypisy